Mallorca puede referirse a:

España 
 Mallorca, isla de las Islas Baleares, en España
 Palma de Mallorca, ciudad de Mallorca
 Consejo Insular de Mallorca
 Reino de Mallorca
 Diócesis de Mallorca
 Provincia marítima de Mallorca
 TV Mallorca
 Paseo Mallorca
Deporte
 Real Club Deportivo Mallorca
 Mallorca Futbol Club
 Torneo de Mallorca

 Mallorca, vino

Filipinas 
 Mallorca, barrio y antiguo municipio en la provincia de Nueva Écija.

Ciencias 
 (9453) Mallorca, asteroide.

Cine 

 Mallorca (película) de María Forteza (1932 - 1934)

Gastronomía 
Mallorca, masa dulce recubierta de amapola pulverizada; es un bollo típico de Puerto Rico

Mallorca